«XXV лет в одной лодке» — концертный альбом российской группы «Телевизор». Записан во время концертной презентаций альбома «Дежавю», проходивших в ДК им. Ленсовета 25 апреля 2009 года. Выпущен 26 апреля в 2010 году.

Список композиций

Первое отделение 
 С вами говорит телевизор(«Шествие рыб»)
 Шествие рыб(«Шествие рыб»)
 Внутри(«Отечество иллюзий»)
 Я не виноват(«Шествие рыб»)
 Дети уходят(«Отчуждение-2005»)
 Если телефон молчит(«МегаМизантроп»)
 Глупая(«Дежавю»)
 А пока мы сидим(«Дежавю»)
 Околесица(«Дежавю»)
 Квадраты(«Дежавю»)
 Отчуждение(«Отчуждение-2005»)
 Унижение(«Мечта самоубийцы»)
 Ада нет(«Путь к успеху»)
 Дым-туман(«Дым-туман»)
 Завтра(«Мечта самоубийцы»)
 Три-четыре гада(«Отчуждение-2005»)

Второе отделение 
 День Михаила(«Мечта самоубийцы»)
 Случайно(«Мечта самоубийцы»)
 Когда ты умрешь(«Мечта самоубийцы»)
 Конца света не будет(«Дым-туман»)
 На Желябова, 13(«Дым-туман»)
 Отечество иллюзий(«Отечество иллюзий»)
 Дежавю(«Дежавю»)
 Заколотите подвал(«Дежавю»)
 Очки(«Дежавю»)
 Сиди дома(«Дежавю»)
 Молча(«МегаМизантроп»)
 Пронесло(«МегаМизантроп»)
 Мегамизантроп(«МегаМизантроп»)
 Газпромбайтер(«Дежавю»)
 Рыба гниет с головы(«Отечество иллюзий»)
 Пока ты со мной(«Дежавю»)
 Люли-люли(«Двое»)
 Звездная(«Двое»)
 Нет денег(«Двое»)
 Твой папа фашист(«Отечество иллюзий»)
 Мандариновый снег(«МегаМизантроп»)
 Уходи один(«Дым-туман»)
 Сыт по горло-2(«Дым-туман»)

Участники 
 Михаил Борзыкин — вокал, музыка, тексты, клавиши(«Я не виноват»), компьютер
 Сергей Сивицкий — гитара, бэк-вокал (кроме «Если телефон молчит» и «День Михаила»)
 Сергей Русанов — барабаны (кроме «Если телефон молчит» и «День Михаила»)
 Александр Беляев — акустическая гитара, бэк-вокал(1-6)
 Алексей Рацен — электронные барабаны (кроме «Если телефон молчит» и «День Михаила»)
 Константин «Кот» Шумайлов — клавиши, бас-клавиатура, бэк-вокал(3,12-22,33-36,38,39)
 Марк Бомштейн — клавиши («Мандариновый снег»)

Над фильмом работали 
 Режиссёр, монтаж: Михаил Елисеев
 Оператор-постановщик: Денис Смирнов
 Операторы: Сергей Белык, Антон Косенко, Денис Смирнов, Максим Горсков, Александр Коваленко, Роберт Ткаченко (студия «Невоград»)
 Звукорежиссёр: Михаил Остроумов
 Запись звука на концерте: Михаил Ефремов
 Съемка репетиции на студии «Алхимия»: Олег Макушев
 Мастеринг звука: Евгений Гапеев
 Дизайн: Александр Яковлев
 DVD-авторинг: Александр Розанов
 Ответственность за принятие спорных решений: Вадим Ульянкин
 Всё: Павел Кострикин

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Телевизор (группа)
Альбомы лейбла «Геометрия»